Svatoslav ist 

ein männlicher Vorname, siehe Svatoslav (Name)
der Name mehrerer Orte in Tschechien
Svatoslav, Gemeinde im Okres Brno-venkov; siehe Svatoslav u Tišnova
Svatoslav, Gemeinde im Okres Třebíč; siehe Svatoslav u Třebíče
Svatoslav, Ortsteil von Luka nad Jihlavou, Okres Jihlava